Die OFC Champions League 2019 war die 18. Spielzeit des wichtigsten ozeanischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball. Die Saison begann mit der Qualifikation am 26. Januar 2019 und endete mit dem Finale am 11. Mai 2019. Titelverteidiger Team Wellington aus Neuseeland ist im Halbfinale ausgeschieden.

Sieger wurde zum ersten Mal der Verein Hienghène Sport, der sich in einem rein neukaledonischen Finale mit 1:0 gegen AS Magenta durchsetzen konnte und sich damit als Repräsentant der OFC für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2019 in Katar qualifizierte. Torschützenkönig wurde der Engländer Ross Allen vom Team Wellington mit elf Toren.

Qualifikation 
Die Auslosung der Qualifikation fand am 13. November 2018 in Auckland statt. Die vier Vereine spielten vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2019 in Rarotonga auf den Cookinseln ein Rundenturnier aus. Alle Spiele wurden auf dem CIFA Academy Field ausgetragen.

Der Gruppenerste und der -zweite erreichte die Gruppenphase. Die beiden anderen Mannschaften schieden aus.

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 16 Vereine aus 9 Landesverbänden teil. 14 Mannschaften waren direkt qualifiziert, dazu kamen noch 2, die sich über das Rundenturnier qualifizieren konnten. Die Gruppenauslosung fand am 13. November 2018 in Auckland statt. Die Mannschaften wurden in vier Gruppen mit je vier Teilnehmern gelost. Mannschaften desselben Landesverbandes konnten nicht in dieselbe Gruppe gelost werden.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Viertelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt.

 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Stade Yoshida in Koné (Neukaledonien) statt.

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im Churchill Park in Lautoka (Fidschi) statt.

|}

Gruppe C 
Alle Spiele fanden im Korman Stadium in Port Vila (Vanuatu) statt.

|}

Gruppe D 
Alle Spiele fanden im Lawson Tama in Honiara (Salomonen) statt.

|}

Finalrunde

Viertelfinale 
Die Auslosung fand am 5. März 2019 statt. Es wurde je ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten einer anderen Gruppe gelost, wobei die Gruppensieger Heimrecht hatten. Die Spiele wurden am 6. und 7. April 2019 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Spiele wurden am 28. April 2019 ausgetragen.

|}

Finale 
Das Endspiel fand am 11. Mai 2019 statt.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der OFC-Champions-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt.

Weblinks 
 Offizielle Website der OFC Champions League (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019